30-й выпуск  Классики Альмерии — шоссейной однодневной велогонки по дорогам испанской провинции Альмерия. Гонка прошла 15 февраля 2015 года в рамках Европейского тура UCI 2015. Победу одержал британский велогонщик Марк Кавендиш из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 20 команд: 8 команд категории UCI WorldTeam, 10 проконтинентальных и 2 континентальные команды. Всего на старт соревнования вышли 136 гонщиков. До финиша доехали 123 спортсмена.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Классика Альмерии 2015  на FirstCycling
 
 
 
 

2015 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2015 году
Февраль 2015 года